Araba peut désigner :
 Les , un peuple aborigène d'Australie ;
 La Province d'Alava ;
 Un araba, voiture tirée par des chevaux ou des bœufs, utilisée en Turquie et les pays avoisinants ;
 Le Nom biblique de la Dépression entre la Mer Morte et le golfe d’Akaba ;
 Le Nom biblique la Mer Morte ou Mer d’Araba.